Philippe Braud (1941-), professeur français de science politique.
 Philippe Braud (1985-), joueur français de basket-ball